David Ferrer i Vallès, empresari i polític català
 David Ferrer i Ern, tenista valencià